

Биография 
Андрей Алексеевич родился 4 октября 1956 года в г. Тукумсе Латвийской ССР в семье офицера, участника Великой Отечественной Войны Алексея Андреевича Пимерзина. В 1963 г. поступил и в 1973 г. окончил среднюю школу №67 Группы советских войск в Германии. Еще в школе увлекся химией. В 1973 году Андрей Алексеевич поступил на химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева (г. Куйбышев) по специальности «Химическая технология пластических масс». И уже в студенческие годы начал заниматься наукой под руководством профессора Трунина Александра Сергеевича.

После окончания института в августе 1978 года молодой инженер трудоустраивается на работу мастером в цех 25 производственного объединения "Экран" г. Куйбышев. Но уже через год, возвращается в альма-матер в качестве инженера кафедры "Технология основного нефтехимического синтеза СК и пластмасс" и продолжает научную работу под руководством доцента Нестеровой Татьяны Николаевны. Сфера научных интересов: расчет и прогнозирование термодинамических свойств органических соединений. 

С 1981 по 1984 Андрей Алексеевич обучается в очной аспирантуре Куйбышевского политехнического института им. В.В. Куйбышева и в 1986 году в диссертационном совете Белорусского государственного университета (г. Минск) защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук. В период сложных лет перестройки, продолжает работу в институте и исследования в области определения и прогнозирования термодинамических свойств веществ. 

С 1994 года начинается преподавательская деятельность доцента Пимерзина. За более чем четверть века прочитано сотни лекций, проведены сотни лабораторных и практических занятий, консультаций. Все студенты отмечали глубину знаний Андрея Алексеевича, широту его кругозора, каждая лекция задавала направление, толчок для размышлений и проработки материала, заставляла студентов читать дополнительную литературу. По убеждению Андрея Алексеевича, студент должен был уходить с лекции (консультации) не с готовыми ответами на все вопросы, а с жаждой дойти до этих ответов самостоятельно, а потом рассказать ему, как дошел.
В 1994-1997 кандидат химических наук А.А. Пимерзин обучается в докторантуре Самарского государственного технического университета.
С 2001 года Андрей Алексеевич возглавляет кафедру «Химическая технология переработки нефти и газа» Самарского государственного технического университета. Под его руководством кафедра становится одной из ведущих в университете не только в подготовке молодых специалистов, но и в научной деятельности.
Расширяется и круг научных интересов Андрея Алексеевича. Совместно с д.х.н., профессором Натальей Николаевной Томиной выполняются фундаментальные и прикладные работы по катализу сульфидами переходных металлов в гидрогенизационных процессах нефтепереработки. Создается научная школа по данному направлению.

В декабре 2006 года Андрей Алексеевич защищает диссертацию «Химическая термодинамика процессов изомеризации неконденсированных аренов и циклоалканов» на соискание ученой степени доктора химических наук, которая подводит итоги более чем двадцатилетней работы.
Ученое звание профессора Андрею Алексеевичу присвоено в 2007 году. В этом же году профессор Пимерзин становится проректором СамГТУ по учебно-методической работе и качеству обучения, а позднее, проректором по учебной работе и первым проректором СамГТУ (2009-2014).
В 2009 году профессор Пимерзин работает приглашенным исследователем в Термодинамическом исследовательском центре NIST USA. Входит в состав ученого совета Российской академии наук по физической химии (секция химической термодинамики) и совета по катализу (секция подготовки кадров).

За время заведования кафедрой Андрею Алексеевичу удалось воспитать группу талантливых учеников, ставших впоследствии когортой единомышленников, составивших остов коллектива, проводившего исследования на мировом уровне. Это оказалось возможным за счет интенсивного участия в конкурсах и грантах различного уровня, благодаря которым удалось значительно модернизировать имеющийся приборный парк, а также, за счет развития сотрудничества с академическими (ИОХ РАН, ИНХС РАН, ИПП СО РАН, ИК СО РАН, Курчатовский Институт) и прикладными институтами и университетами (СвНИИНП, ВНИИНП, Казанский федеральный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова), что существенно раздвинуло границы тем проводимых кафедрой исследований.
Логичным результатом такого развития стало формирование прочных научных связей и с зарубежными научными центрами (Университет Ростока, Университет Лилля, Далянский технологический университет, Южно-Казахстанский государственный университет), что способствовало как установлению учебных контактов, так и дальнейшему расширению научных тематик проводимых на кафедре исследований.  

Совместный проект профессора СамГТУ Пимерзина А.А. и профессора Ростокского университета (Германия), его друга со студенческой скамьи, Сергея Петровича Веревкина – «Термодинамика и катализ как основа стратегии создания перспективных процессов получения топлив из возобновляемого сырья и технологий аккумулирования водорода с использованием ненасыщенных органических соединений» в 2016 получил грант Правительства Российской Федерации («МЕГА» грант). Создана новая лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием.

В 2019 году под руководством профессора Пимерзина А.А. разработана технология производства катализаторов глубокой гидроочистки смесевых дизельных фракций, которая в настоящее время проходит этап внедрения на Омском НПЗ (ПАО «Газпромнефть»). Также в 2019 году Российская академия наук удостоила профессора Пимерзина А.А. совместно с д.х.н. Никульшиным П.А. (ВНИИ НП, Москва), и д.х.н. Коганом В.М. (ИОХ, Москва) премии имени А.А. Баландина. Эта высокая награда присуждается отечественным ученым за выдающиеся работы в области катализа.

Профессор Андрей Алексеевич Пимерзин подготовил 10 кандидатов и двух докторов наук (Никульшин П.А., Томина Н.Н.). Все аспиранты профессора Пимерзина А.А. стали преподавателями и научными сотрудниками российских вузов и НИИ (Красных Е.Л., Саркисова В.С., Шабанова А.А., Нестеров И.А., Коновалов В.В., Еремина Ю.В., Вишневская Е.Е., Ишутенко Д.И., Минаев П.П., и др.).

В последние три года по инициативе профессора Пимерзина в рамках работы мега-лаборатории в Самарском государственном техническом университете проводится Симпозиум-школа "Современные вызовы, стоящие перед химией, нефтехимией и нефтепереработкой", собирающий десятки ученых из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пимерзин А.А. был членом Общественного совета при Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Андрей Алексеевич прожил 43 года в счастливом браке со своей супругой Татьяной Алексеевной, воспитал дочь и сына и всегда находил время для своих пятерых внучек.

Научные достижения

Общественное признание

Примечания 

Лауреаты премии имени А. А. Баландина
Персоналии по алфавиту